Тидей — в древнегреческой мифологии сын Ойнея Калидонского и Перибеи.
 (20952) Тидей — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.